Teboho Mokoena (Gauteng, 10 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional sul-africano, que atuava como meio-campo.

Carreira 
Mokoena representou o elenco da Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa do Mundo de 2002 e no Campeonato Africano das Nações de 2004.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do Jomo Cosmos Football Club
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Futebolistas do Bidvest Wits Football Club
Futebolistas do FC St. Gallen
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004